Quintien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Quintien est un prénom masculin français d'origine latine.

Sens et origine du nom 
Quintien vient du latin Quintianus, de Quintus, qui signifie « le cinquième ».

Variantes linguistiques

Saints des Églises chrétiennes
 Quintien de Rodez (s), ou Quintianus ou Quinctianus, évêque de Rodez puis des Arvernes ; fêté le 13 novembre.
 Quintien (), ou Quentien, patron protecteur de Lieusaint, où une église lui est dédiée. Une fontaine miraculeuse, mentionnée dans les textes anciens, censée guérir la fièvre, porte également son nom ; fêté le 21 juin.
 Quintien (), avec Lucius et Julien, martyrs en Afrique du Nord sous le roi vandale arien Hunéric ; fêtés le 23 mai.
 Quintien, martyr arménien ; fêté le 1er avril.
 Quintien, évêque en Gaule ; fêté le 14 mai.

Références
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français